Tysklands riksregalier kan syfta på:
 Preussens riksregalier, som även användes under det tyska kejsardömet från 1871 till 1918.
 Tysk-romerska rikets riksregalier, som användes av de tysk-romerska kejsarna fram till 1804.

Se även
 Böhmens riksregalier, som tidigare förvarades med det Tysk-romerska rikets riksregalier men idag finns i Prag.